В статье перечислены песни, которые исполнила Людмила Гурченко.

В списке, в алфавитном порядке, перечислены песни, которые в разные годы исполняла Людмила Гурченко. После названия песни, в скобках, указаны — композитор (автор музыки) и поэт (автор слов).
Также указан год исполнения песни Людмилой Гурченко.

Песни

А 
 А что потом? (С.Косторский — О.Веткина), 2007
 Алёнушка (Л. Гурченко — О. Берггольц)

Б 
 Бабетта (В. Лебедев — В. Уфлянд), 1975 — с Марисом Лиепа
 Белый снег — дуэт с Ф. Ильиных
 Берёзы стонут (Л. Гурченко — П. Леонидов)
 Бывает так (М. Таривердиев — Б. Гайкович) — из кинофильма «Человек за бортом»
 Бесаме Мучо — в дуэте с Н. Басковым

В 
 В связи со снежными заносами (неизданое) (Л.Гурченко - С.Фогельсон)
 В городском саду играет духовой оркестр (М. Блантер — А. Фатьянов), 1982
 В гостях (Л. Гурченко — Е. Горбовская)
 В дальний путь (А. Цфасман — А. Рустайкис)
 В лесу прифронтовом (М. Блантер — М. Исаковский)
 В летних сумерках (М. Табачников — В. Лифшиц)
 Весёлый сапожник (Д. Тухманов — В. Харитонов)
 Вечер на рейде (В. Соловьёв-Седой — А. Чуркин)
 Вечная любовь (Ж. Гарваренц — Ш. Азнавур, рус. текст Н. Кончаловская), 1982
 Вера (А. Пахмутова — Н), 1970
 Верба-вербочка (Я. Френкель — Р. Рождественский)
 Возвращение романса (О. Фельцман —), 1970
 Вот солдаты идут (К. Молчанов — М. Львовский)
 Время летит (Л. Гурченко — Л. Гурченко)
 Всё у нас поровну (Е. Птичкин — Р. Рожденственский), 1979 — из кинофильма «Особо важное задание»

Г 
 Где же вы теперь, друзья-однополчане? (В. Соловьёв-Седой — А. Фатьянов)
 Где же ты, мой сад (В. Соловьёв-Седой — А. Фатьянов)
 Годы пролетают (Тото Кутуньо — Д. Самойлов), 1978 — из тел. муз. фильма «Бенефис»
 Горькие яблоки (Д. Тухманов — А. Поперечный), 2000
 Грустные страницы (В. Лебедев — В. Уфлянд), 1978 — из тел. муз. фильма «Бенефис»

Д 
 Да не верится (Л. Гурченко — П. Леонидов), 1972
 Давай закурим (М. Табачников — И. Френкель)
 Дайте в руки мне гармонь (В. Захаров — М. Исаковский)
 Данке Шон (Denke Shoen)
 Двадцать вторая весна (И. Гранов — Е. Синицын)
 Два Максима (C. Кац — В. Дыховичный)
 Две берёзы (Я. Табачник)
 Девичьи мечты (Ф. Дюваль) — с Арменом Джигарханяном
 Джаз (А. Укупник — Т. Залужная)
 Джазисты (Л. Гурченко — Б. Окуджава), 1965
 Дженни (Р. Бернс — В. Харитонов), 1978 — из тел. муз. фильма «Бенефис»
 Днями и ночами (О. Фельцман — Б. Дубровин), 1985
 Добрая ночь (М. Гордон — А. Д`Актиль)
 Добро пожаловать в Москву (А. Лепин — Е. Долматовский) — с Владимиром Трошиным
 Добрые слоны (А. Журбин —), 1971
 Дороги (А. Новиков — Л. Ошанин)
 Дорогие мои москвичи (И. Дунаевский — В. Масс, М. Червинский), 1982
 Дуэт Одарки и Карася, из оперы «Запорожец за Дунаем» — с Николаем Фоменко
 Дуэт Пруса и Эмилии (Г. Гаранян — Ю. Ряшенцев), 1983

Е 
 Если любишь — найди (К. Листов — Л. Ошанин)
 Ещё не раз вы вспомните меня (Л. Гурченко — Н. Гумилёв)

Ж 
 Жду (А. Мажуков — И. Шаферан) из к/ф «Любимая женщина механика Гаврилова»

 Жизнь моя, кинематограф (Л. Гурченко — Ю. Левитанский)

З 
 Зачем я с вами в этот вечер :: Волны (Г. Портнов — К. Рыжов)
 За дальнею околицей (Н. Будашкин — Г. Акулов), 1982
 За кулисами (А. Вертинский)
 Заветный камень (Б. Мокроусов — А. Жаров)
 Затопленная лодка (А. Мажуков — Н. Зиновьев)
 Зашумит ли клеверное поле (А. Эшпай — Е. Евтушенко)
 Звуки джаза (А. Цфасман). / Попурри на темы танго, 1982

И 
 И кто его знает (В. Захаров — М. Исаковский)
 Играй, мой баян (В. Соловьёв-Седой — Л. Давидович)

К 
 Казак уходил на войну (Т. Хренников — В. Гусев)
 Как жаль (И. Николаев — Л. Козлова), 1983
 Как хорошо (С. Зилоти — автор неизвестен)
 Когда мы были молодые (С. Никитин — Ю. Мориц), 1980
 Когда проходит молодость (В. Сорокин — А. Фатьянов), 1982
 Когда судьба бросает шанс (Л. Гурченко)1982, 2009
 Колыбельная (И. Дунаевский — В. Лебедев-Кумач)
 Команда молодости нашей (А. Пахмутова — Н. Добронравов), 1980
 Кто сказал, что надо бросить песню на войне (авторы неизвестны)
 Куплеты шансонетки (Я. Френкель — Р. Рождественский), 1971 — из кинофильма «Корона Российской империи»

Л 
 Ласковая песня :: Мы вдвоём. Поздний час. Входит в комнату молчание :: (М. Фрадкин — Е. Долматовский)
 Лизавета (Н. Богословский — Е. Долматовский)
 Лирический танец (В. Лебедев), из мюзикла «Бюро счастья»
 Листья летят (Д. Тухманов —)
 Любовь — это счастье (А. Лепин — В. Коростылёв)
 Любовь на сноуборде — дуэт с Uma2rman, 2010
 Лямур-тужур — дуэт с Ильёй Олейниковым — из телемюзикла «12 стульев» (2005).

М 
 Маленькая балерина (А. Вертинский — А. Вертинский, Н. Грушко), 1972
 Мария (Л. Гурченко — Э. Радов), 1969
 Минуты жизни (Б. Фомин — П. Герман)
 Мне бесконечно жаль (А. Цфасман — Б. Тимофеев)
 Мне пора домой (Л. Гурченко — Е. Горбовская)
 Молитва (А. Доровских), 1996
 Молодость моя (А. Мажуков — М. Цветаева)
 Молчит телефон — дуэт с Максимом Авериным
 Мороз и солнце (Л. Гурченко — А. Пушкин), 2009 — из кинофильма «Пёстрые сумерки»
 Московские бульвары (А. Лепин — Е. Долматовский) — с Владимиром Трошиным
 Московские окна (Т. Хренников — М. Матусовский), 1982
 Моя душа (Л. Гурченко — Л. Рунова), 2009 — из кинофильма «Пёстрые сумерки»
 Моя любимая (М. Блантер — Е. Долматовский)
 Моя морячка (Л. Гурченко), 1990
 Музыкальный магазин (А. Островский — Б. Ласкин), 1958

Н 
 На карнавале (Г. Уоррен — Н. Коваль), 1982
 На все времена…
 На всякий случай (Л. Гурченко — Е. Горбовская)
 На посошок
 Назначь мне свиданье (А. Петров — М. Петровых), 2000 — со Светланой Крючковой, из кинофильма «Старые клячи»
 Начальная песня (Ж. Буржов, Т. Попа — Ю. Энтин), 1977
 Нам с тобой по пути (Р. Майоров — Д. Усманов) — с Юрием Соломиным
 Не грусти (В. Мурадели — Я. Халецкий), 1982
 Не грусти (А. Островский — Б. Ласкин), 1958 — из кинофильма «Девушка с гитарой»
 Не к добру так ветер завывает (Песня солдатской матери) (А. Петров — Э. Рязанов), 2000
 Не надо голову терять (А. Эшпай —), 1971 — из кинофильма «Тень»
 Не сходите с ума (О. Фельцман — Н. Олев)
 Невеста (И. Лагутенко) — дуэт с И. Лагутенко, 2010
 Недотрога (А. Титов — М. Козырев)
 Ненавижу — дуэт с Б. Моисеевым (К. Брейтбург — Е. Муравьёв), 2004
 Нет и да (Н. Богословский — М. Танич), 1966
 Нет, мой милый (М. Фрадкин — Е. Долматовский), 1982
 Нищая (А. Алябьев — П. Беранже, перевод Д. Ленского)
 Ночной разговор (М. Фрадкин — В. Лазарев), 1982
 Нужна мне песня :: Песня — любовь моя (Дж. Кендер — русский текст Б. Пургалина), 1978 — из тел. муз. фильма «Бенефис»

О 
 О двух красивых автомобилях (В. Высоцкий), 2003
 Один шаг (C. Пожлаков — К. Рыжов), 1976
 Одинокая гармонь (Б. Мокроусов — М. Исаковский), 1982
 Ой, туманы мои (В. Захаров — М. Исаковский)
 Остановиться, оглянуться (Л. Гурченко — А. Аронов)
 Осень прозрачное утро, 198?, 2010
 Отчего так пусто стало (Л. Гурченко — Н. Векверт), 2009 — из кинофильма «Пёстрые сумерки»
 Очаровательный корнет (И. Шварц — Б. Окуджава), 1974 — с Зиновием Гердтом

П 
 Парижский шарманщик (В. Баснер — М. Матусовский), 1982
 Песенка о влюблённом пареньке (А. Лепин — В. Лифшиц), 1956 — из кинофильма «Карнавальная ночь»
 Песенка о сапожнике (Д. Тухманов — В. Харитонов), 1978 — дуэт с Арменом Джигарханяном — из тел. муз. фильма «Бенефис»
 Песенка фронтового шофера (Б. Мокроусов — Н. Лабковский, Б. Ласкин)
 Песенка о хорошем настроении (А. Лепин — В. Коростылёв, В. Лившиц), 1956 — из кинофильма «Карнавальная ночь». Также под названием «Хорошее настроение» исполнена в муз. фильме «Бенефис», 1978
 Песня Веры (Я. Френкель — Р. Рождественский), 1971
 Песня женщины (Е. Птичкин — Р. Рождественский)
 Песня о весне (А. Цфасман — ?), 1955
 Песня о любви :: На тот большак, на перекрёсток… :: (М. Фрадкин — Н. Доризо), 1982
 Песня о маме (Ж. Буржуа, Т. Попа — Ю. Энтин), 1977 — из мюзикла «Мама»
 Песня о счастье (М. Фрадкин — В. Лазарев), 1982
 Песня трактирщицы (И. Цветков — Я. Голяков) — из телевизионного фильма «Табачный капитан»
 Песня Франчески (А. Билаш — Д. Павлычко), 1960
 Петербург — Ленинград — дуэт с Б. Моисеевым (К. Брейтбург — Е. Муравьёв), 2004
 Побег из рая (А. Ворона — С. Саунин)
 Поверь (С. Губайдулина — А. Санин)
 Пойми меня (А. Аджемян — Б. Брянский), 1957
 Полевая почта (Ю. Левитин — Н. Лабковский)
 Помогите влюблённым (О. Фельцман — М. Рябинин)
 Праздник Победы (Л. Гурченко — Л. Иванова), 1965
 Прозрение (Г. Гаранян — Ю. Ряшенцев), 1983
 Проститься (В. и С. Кристовские), совместно с группой «UMA2RMAN», 2006
 Прощай, Садовое кольцо (С. Никитин — Г. Шпаликов)
 Прощайте, скалистые горы (Е. Жарковский — Н. Букин)
 Пять минут (А. Лепин — В. Лифшиц), 1956 — из кинофильма «Карнавальная ночь»
 Пять минут тому назад (А. Морозов — Р. Гамзатов), 1984, 2011

С 
 С ним в одном живём мы доме (?) — дуэт с Вадимом Мулерманом
 Свершилось (Г. Гаранян — Ю. Ряшенцев), 1983
 Семь нот, 1958
 Сердце (Д. Тухманов — М. Петровых)
 Серенада (Т. Попа — русский текст Д. Иванова)
 Се-ту (Л. Гурченко — Е. Горбовская)
 Случайный вальс :: Ночь коротка, спят облака… :: (М. Фрадкин — Е. Долматовский)
 Советчики (Л. Гурченко — В. Коротич)
 Солнечным днём (С. Губайдуллина — А. Санин)
 Солнце скрылось за горою (М. Блантер — А. Коваленков),
 Соловьи (В. Соловьёв-Седой — А. Фатьянов)
 Сон (Л. Гурченко — Д. Маслеева), 2009 — вокал: О. Аккуратов, В. Ильин, А. Ширвиндт, С. Фролов, А. Дубровкая, А. Ахмадов, А. Сирадекиан, Д. Говорков — из кинофильма «Пёстрые сумерки»
 Спит деревушка (Б. Фомин — автор слов неизвестен)
 Старые слова (О. Фельцман — Р. Рождественский), 1974
 Старый граммофон (И. Якушенко — Н. Олев), 1975 — с Андреем Мироновым
 Старый клён (А. Пахмутова — М. Матусовский), 1982 — из кинофильма «Девчата»
 Сядь со мною рядом (С. Кац — А. Коваленков, Д. Толкачёв)

Т 
 Такие были времена (Л. Гурченко — Ю. Мориц)
 Так как хочется (Ф. Ильиных) 2005
 Такой у нас характер (Е. Птичкин — Р. Рождественский)
 Танго (Г. Гаранян — Ю. Ряшенцев), 1983
 Тёмная ночь (Н. Богословский — В. Агатов)
 Ты сама догадайся :: Тишина за Рогожской заставою… :: (Ю. Бирюков — А. Фатьянов), 1982
 То пришла любовь, 1958
 Три года ты мне снилась (Н. Богословский — А. Фатьянов)
 Трус не играет в хоккей (А. Пахмутова —)

У 
 У меня есть дочь (Л. Гурченко — Л. Иванова), 1965
 Уйди, совсем уйди (Л. Дризо — В. Верещагин), 1958
 Украденная любовь (C. Касторский — В. Плотицин), 2010 — дуэт с М. Авериным — из бенефиса «Марковна. Перезагрузка»

Ф 
 Фестивальная песня, 1958
 Финальная песня (Г. Гаранян — Ю. Ряшенцев), 1983
 Фотограф — дуэт с Аллой Пугачёвой, 1997

Х 
 Харьков (Г. Пугачёв — Юлия Копычко)
 Хочешь? (З. Рамазанова), 2000, 2008, 2011 (новое исполнение)

Ч 
 Что знает о любви любовь? (А. Эшпая — Е. Евтушенко)

Ш 
 Шаг навстречу (С. Пожлаков — К. Рыжов) — дуэт с C. Пожлаковым
 Шанс (А. Пахмутова — Н. Добронравов), 1980
 Шарманка (А. Кальварский — Л. Куклин)

Э 
 Эльвира (Б. Пургалин — Д. Самойлов) — из тел. муз. фильма «Бенефис»
 Эпилог (Г. Гаранян — Ю. Ряшенцев), 1983

Я 
 Я боюсь — из кинофильма «Моя морячка»
 Я боюсь утечки газа (Л. Гурченко — Е. Горбовская)
 Я думала (А. Левин — Е. Горбовская), 1990 — из кинофильма «Моя морячка»
 Я желаю людям счастья (М. Табачников — В. Лифшиц), 1963 — из кинофильма «Укротители велосипедов»
 Я маленькая балерина (А. Вертинский)
 Я спешу, извините меня (Я. Френкель — К. Ваншенкин)

Примечания

Ссылки 
 Кинкулькина Н. Розы шипами внутрь: Телевиз. театр Л. Гурченко // Телерадиоэфир. — 1991. — № 11. — С. 17-20. — Авт. указан в примеч. ред.
 Матусовский М. Через годы и расстояния : [О телеконцерте засл. арт. РСФСР Л. Гурченко «Любимые песни»]. — Сов. культура, 1982, 10 авг., с. 4.
 «Сердечную песню тебе подарю…» В записную книжку диск-жокея. С60-19259 004 Людмила Гурченко. «Любимые песни» // Комсомольская жизнь, 1984, — № 7, — c. 28-29.
 narod.ru Список песен Л. М. Гурченко на сайте «Красная книга российской эстрады».
 Песни, фрагменты из композиций и музыкальные номера Л. М. Гкрченко на сайте gurchenko.ru

Гурченко, Людмила Марковна